Терпсихо́ра () — муза танца. Персонаж древнегреческих мифов, популярный образ и символ в искусстве. Согласно Диодору, получила имя от наслаждения (терпейн) зрителей являемыми в искусстве благами. Среди Муз её называют Иоанн Цец. Мать Парфенопы.

Дочь Зевса и Мнемосины. Считается покровительницей танцев и хорового пения. Изображалась в виде молодой женщины с улыбкой на лице, иногда в позе танцовщицы, чаще сидящей и играющей на лире.

Характерные атрибуты:
 венок на голове;
 в одной руке она держала лиру, а в другой плектр (медиатор).

Считается матерью сирен (отец — бог реки Ахелой) и певца Лина (по другой версии его мать — другая муза Урания). По Гигину — мать Евмолпа.

Упомянута Пиндаром. Эту музу связывают с Дионисом, приписывая ей атрибут этого бога — плющ (о чём гласит надпись на Геликоне, посвященная Терпсихоре).

В честь Терпсихоры назван астероид (81) Терпсихора, открытый в 1864 году.

Библиография 
 Лосев А. Ф. Олимпийская мифология в её социально-историческом развитии, «Ученые записки Московского городского педагогического института им. Ленина», 1953. т. 72, в. 3, с. 37—40
 Лосев А. Ф. Античная мифология в её историческом развитии, М., 1957, с. 306—13
 Boyancé P., Le culte des muses chez les philosophes grecs, P., 1937
 Curtius E.R., Die Musen, в его кн.: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 2 Aufl., Bonn, 1954, S. 235—52
 Otto W.F., Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens, Düsseldorf-Köln, 1955.
 Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2 томах). Гл. ред. С. А. Токарев.— М.: «Советская энциклопедия», 1982. Т. II, с. 177—179.

Примечания 

Музы